Weimersheim ist der Ortsname von

 Weimersheim (Ipsheim), Ortsteil des Marktes Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Weimersheim (Weißenburg in Bayern), Ortsteil der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern